biczura – mityczne stworzenie z tatarskich bajek i mitów
 Biczura – rzeka w Rosji
 Biczura – wieś w Rosji, w Buriacji
 Biczura – wieś w Rosji, w obwodzie amurskim